Bakalli ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Bakalli (* 1976), belgischer Fußballspieler
 Mahmut Bakalli (1936–2006), jugoslawischer bzw. kosovarischer Politiker